Trinitat steht für:
La Trinitat, Gemeinde in Frankreich
Castell de la Trinitat, Burg in Spanien
Trinitat Nova, Metrostation, Barcelona 
Trinitat Vella, Metrostation, Barcelona 
La Trinitat Nova, Stadtbezirk in Barcelona
Siehe auch:
Trinidad
Trinität